Bras or BRAS kan henvise til:
 Noget af lav kvalitet - "Det er noget bras"
 Indenfor skibsterminologi betegnelsen for den tovende, hvormed man drejer en rå i det vandrette plan
 Bras (Var), en kommune i Var-département i Frankrig
 Bras (restaurant), en fransk restaurant med tre Michelin-stjerner
 Michel Bras, ejer og chefkok på restaurant Bras
 "BRAS", Broadband Remote Access Server
 Bras Island, en indonesisk ø i Stillehavet